Omnes Capital est une entreprise française de gestion de patrimoine. Avec 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure.

Histoire 
Omnes Capital anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole jusqu'à fin 2011, date à laquelle le Crédit Agricole a cédé la majorité du capital à Coller Capital puis à Fabien Prévost courant 2012.

Coller Capital fondé à Londres en 1990 par Jeremy Coller est un des plus grands investisseurs mondiaux sur le marché secondaire du capital investissement.

Participations notables 
Omnes Capital est particulièrement présent sur le secteur du financement des start-ups de technologie et de santé en Europe, des prises de participations minoritaires et majoritaires dans les PME et ETI ainsi que dans le secteur des infrastructures, notamment énergétiques.

Activité, rentabilité, effectif

Investissement responsable 
Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies (PRI).

Références 

Société d'investissement ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1999
Entreprise ayant son siège à Paris